Matha puede referirse a diversos lugares y personalidades en países francófonos:

Patronímicos 
 Jean de Matha (1160-1213), religioso francés.
 Boson de Matha († 1247), señor francés.
 Mathe de Matha (-1273),  señora francesa.
 Louis Matha (1861-1930), militante francés.

Topónimos

( Quebec)
 Saint-Jean-de-Matha, municipio de Lanaudière.

Matha, comuna de Charente Marítimo.
 Castillo de Matha.
 Matha, cantón de Charente Marítimo.
 Communauté de communes du Pays de Matha, antiguo estructura intermunicipal de Charente Marítimo.
 Beauvais-sur-Matha, comuna de Charente Marítimo.
 Blanzac-lès-Matha, comuna de Charente Marítimo.
 Brie-sous-Matha, comuna de Charente Marítimo.